1. FC Heidenheim (celým názvem: 1. Fussballclub Heidenheim 1846 e.V.) je německý fotbalový klub, který sídlí ve městě Heidenheim an der Brenz v Bádensko-Württembersku. Založen byl 8. července 1911 pod názvem Turnverein Heidenheim. Svůj současný název nese od roku 2007 po osamostatnění od sportovního klubu. Od sezóny 2014/15 působí ve 2. Bundeslize, druhé německé nejvyšší fotbalové soutěži.

V sezoně 2019/20 skončil klub na 3. místě v 2. bundeslize a v baráži o 1. ligu vyzval Werder Brémy. 1. zápas v Brémách skončil 0:0. Výhodu domácí prostředí Heidenheim nezúročil v historický postup do bundesligy. Zápas skončily 2:2 a Brémy se tak díky většímu počtu vstřelených branek na hřišti soupeře udržely v bundeslize.

Domácí stadion je Voith-Arena, bývalý Albstadion na Schlossberg, v blízkosti zámku Helllenstein. Kapacita stadionu je 15 000 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1911 – TV Heidenheim (Turnverein Heidenheim)
 1922 – VfR 1911 Heidenheim (Verein für Rasenspiele 1911 Heidenheim)
 1936 – fúze s Schwimmverein 04 Heidenheim ⇒ VfL Heidenheim 04 (Verein für Leibesübungen Heidenheim 1904)
 1949 – VfL Heidenheim 1911 (Verein für Leibesübungen Heidenheim 1911)
 1972 – fúze s TSB 1846 Heidenheim ⇒ Heidenheimer SB (Heidenheimer Sportbund 1846)
 2007 – 1. FC Heidenheim (1. Fussballclub Heidenheim)

Získané trofeje 
 WFV-Pokal ( 6× )
 1964/65, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1955–1960: 1. Amateurliga Württemberg
 1960–1975: 1. Amateurliga Nordwürttemberg
 1976–1978: 1. Amateurliga Nordwürttemberg
 1978–1979: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg
 1998–2004: Verbandsliga Württemberg
 2004–2008: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg
 2008–2009: Fußball-Regionalliga Süd
 2009–2014: 3. Fußball-Liga
 2014– : 2. Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1911
Heidenheim an der Brenz